Opisa är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Boeck 1876. Opisa ingår i familjen Opisidae. 

Opisa är enda släktet i familjen Opisidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Opisa